Гельма:

 Гельма — город на северо-востоке Алжира.
 Гельма — провинция (вилайя) в северо-восточной части Алжира.